Кууск () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Кууск, Каимо (род. 1975) — эстонский дипломат.
 Кууск, Кристина (род. 1986) — эстонская фехтовальщица.
 Кууск, Мяртен (род. 1996) — эстонский футболист.